Il doppio del torneo di tennis Bochum Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Grant Doyle e Michael Tebbutt che hanno battuto in finale Andrew Florent e Aleksandar Kitinov 4-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Mathias Huning /  Jon Ireland (primo turno)
 Mårten Renström /  Richard Schmidt (quarti di finale)

 Andrew Florent /  Aleksandar Kitinov (finale)
 Grant Doyle /  Michael Tebbutt (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bochum Challenger 1994